В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–2, 7–6(1).

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)

 Патті Фендік (1-ше коло)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Енн Гроссман (чвертьфінал)
 Іва Майолі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1993
Тур WTA 1993